Puede Referirse a:

 (1993)
 Hat Full of Stars, álbum de Cyndi Lauper.
 Hat Full of Stars, canción de Cyndi Lauper para su álbum del mismo nombre.
 Hat Full of Stars Tour, Gira musical de Cyndi Lauper con apoyo de su álbum Hat Full of Stars.